«Чёрные земли» — государственный природный биосферный заповедник, образованный 11 июня 1990 года. Заповедник «Чёрные Земли» — это единственный в России полигон для изучения степных, полупустынных и пустынных ландшафтов, а также охраны и изучения калмыцкой популяции сайгака. Заповедник включает две отличные друг от друга территории — на основном участке «Черные Земли» осуществляется охрана и восстановление популяции сайгака, а участок «Озеро Маныч-Гудило» является водно-болотным угодьем международного значения, здесь находятся гнездовья и зимовки многих редких видов водоплавающих и околоводных птиц. Последний был создан путём передачи в мае 1996 года заповеднику территории бывшего республиканского заказника «Маныч-Гудило».

Основной участок заповедника расположен на Прикаспийской низменности, между низовьями рек Кума и Волга. Общая площадь заповедника — 121 900 га. Площади участков: «Чёрные земли» (степной) — 94 300 га, «Маныч-Гудило» (орнитологический) — 27 600 га. Охранная зона заповедника составляет 91 170 га. Заповедник получил официальный биосферный статус ЮНЕСКО 3 декабря 1993 года.

История создания 

Владимир Иванович Петров разработал и реализовал генеральную схему борьбы с опустыниванием Чёрных земель.

Здание администрации заповедника находится по адресу: Калмыкия, Черноземельский район, посёлок Комсомольский, улица Некрасова, дом 31.

Правовые основы 
Заповедник «Черные земли» организован на основании:
 Постановления Совета Министров РСФСР «О неотложных мерах по повышению продуктивности кормовых угодий и восстановлению экологического равновесия на Черных землях и Кизлярских пастбищах 1991-1995г.» от 11.06.1990 г. №191.
 Приказом Государственного комитета РСФСР по охране природы «Об организации Государственного заповедника «Черные Земли» от 23.07.1990г. №_63.
 Границы территории установлены Постановлением Совмина Калмыцкой ССР — Хальмг Тангч «Об организации комплексного государственного заповедника «Черные Земли», и его орнитологического филиала в КАССР», от 02.12.1991 г. № 272.
 Решением Президиума Международного координационного Совета программы ЮНЕСКО “Человек и биосфера” от 03.12.1993 года заповеднику присвоен статус «Биосферного резервата мирового значения».
 Территория орнитологического участка Постановлением Правительства РФ от 13.09.94г. № 1050 в соответствии с Рамсарской конвенцией включена в Российский список 35 водно-болотных угодий, имеющих международное значение в качестве важнейших местообитаний водоплавающих птиц.

Директор заповедника 
 с 2015 по н.в. — Убушаев, Батаар Иванович

Геолого-географические условия 

Основной участок территории заповедника представляет собой слабоволнистую низменную равнину со слабым уклоном к юго-востоку, с массивами мелкобугристых и бугристых песков. Расположен в северо-западной части Прикаспийской низменности. Основная территория заповедника — слабоволнистая низменная равнина с общим уклоном на юго-восток от 0 до 29 м. Морфоструктура Прикаспийской низменности способствовала проникновению многочисленных трансгрессий Каспия и формированию аккумулятивных плоских и полого наклоненных равнин. Массивы бугристо-грядовых песков возникли как следствие эоловых процессов в континентальный период рельефообразования 10-12 тыс. лет назад, так и в более позднее время в связи с антропогенной деятельностью и дефляцией. Зональная растительность представлена белополынными, тырсиково-белополынными и житняково-белополынными сообществами на бурых полупустынных супесчаных почвах в сочетании с солонцами полупустынными и с массивами слабозакрепленных песков с псамморфильной растительностью. Почвообразующие породы — верхнечетвертичные морские отложения.

Кумо-Манычская впадина, где расположен участок «Озеро Маныч-Гудило», является древним проливом длиною почти в 500 км, соединявшим когда-то Приазовскую и Прикаспийскую низменности.

Почвы 

Почвенный покров основного участка территории заповедника представлен зональными бурыми полупустынными супесчаными и их комплексами с полупустынными солонцами в сочетании с очагами дефлированных песков. В гидроморфных условиях распространены лугово-бурые луговые выщелоченные, карбонатные, а также солончаки и солонцы. Засоленность этих почв находится в зависимости от уровня залегания минерализованных грунтовых вод и характера почвообразующих пород. Тип засоления почвогрунтов хлоридно-сульфатный и хлоридный.

Берега водоемов и острова участка «Маныч-Гудило» сложены глинами. Почвенный покров представлен южными чернозёмами.

Климат 

Климат основного кластера резко континентальный: лето жаркое и сухое, зима обычно бесснежная. Средняя температура января −6,5 ºС, июля +24,5 ºС градусов. Минимальная температура января −35 ºС, максимальная температура июля +42 ºС. Название «Черные Земли» связано отнюдь не с цветом почвы (он светло-бурый), а с постоянным зимним бесснежьем. Данная территория с древности использовалась для зимнего выпаса скота.

В отличие от основного участка климат орнитологического кластера «Маныч-Гудило» умеренно континентальный. Зима преимущественно облачная, умеренно холодная, относительно многоснежная. Лето теплое и очень теплое, малооблачное. Для Приманычья характерно устойчивое проявление не только засушливого, но и суховейно-засушливого типа погоды. Средняя температура воздуха весной составляет +7-9 °С, летом +21-24 °С, осенью +7-1 °С, зимой −8-9 °С. Среднегодовая температура — около +8-9 °С. Количество осадков колеблется от 300 до 400 мм. Преобладают восточные, юго-восточные, реже западные ветра. Полный ледостав на озере Маныч-Гудило наблюдается не ежегодно (1 раз в три года) в декабре. Вскрытие льда отмечается в конце февраля, в начале марта. Временное появление ледяных полей (2 −7 дней) может отмечаться в ноябре.

Флора и фауна 

Растительный покров заповедника представлен пустынными степями из ковыля-волосатика, полыней чёрной и Лерха, полынка, прутняка простертого, ромашника. Для песков в стадии зарастания характерны колосняк, верблюжья колючка, солянка калийная, полыни песчаная и веничная. Встречаются сообщества остепненных лугов, солончаки. На островах Маныч-Гудило распространены степи с ковылем Лессинга, синузией эфемеров. Из редких растений в заповеднике «Черные земли» встречаются василёк Талиева, ковыли красивейший и Залесского, тюльпан Шренка.

Фауна «Черных земель» состоит из типично степных и полупустынных видов. Фоновыми из рептилий являются разноцветная и быстрая ящурки, круглоголовка ушастая и вертихвостка, песчаный удавчик, желтопузик, ящеричная змея, степная гадюка. Из млекопитающих обычны сайгак, заяц-русак, ушастый ёж,малый суслик, большой и малый тушканчики. Реже встречаются степная мышовка, емуранчик, мохноногий тушканчик. Из хищных млекопитающих — лисица корсак, светлый хорь, перевязка. В последние годы увеличилась численность волков.

Гнездовья и зимовки многих редких видов водоплавающих и околоводных птиц (лебедь-шипун, серый гусь, краснозобая казарка, розовый и кудрявый пеликаны, кряква, шилохвость, серая утка, широконоска, красноголовый нырок, хохлатая чернеть и многие другие) охраняются орнитологическим филиалом заповедника.

Есть и охраняемые пустынно-степные виды — дрофа, стрепет, несколько видов жаворонков, журавль-красавка, ряд хищных птиц — степной орел, курганник.

Музей заповедника 

В здании администрации заповедника в посёлке Комсомольский организован Музей заповедника. Экспонаты совершенно разные предметы разных эпох, какие сотрудники заповедника находят на его территории, ветер выдувает из песка.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт заповедника «Чёрные земли»
 Физико-географические условия заповедника «Чёрные земли»

Охраняемые природные территории Калмыкии
Появились в 1990 году в России
Заповедники России
Биосферные резерваты России
1990-е годы в Калмыкии